Amycus är ett släkte av spindlar. Amycus ingår i familjen hoppspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Hoppspindlar